Zemon je ime dveh naselij v občini Ilirska Bistrica:
 Dolnji Zemon,
 Gornji Zemon.

Glej tudi 
 Zemono